Этот список фильмов Аргентины является неполным; вы можете помочь, исправив или дополнив его.

Список фильмов, созданных в Аргентине в 2008:

Нерусифицированные названия фильмов и режиссёров поданы на оригинальном (испанском) языке.

Ссылки 
 Argentine films of 2008 at the Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам
Фильмы Аргентины 2008 года